Warton peut faire référence à :

Lieux 

 , un village situé entre Preston et Lytham St. Annes, Lancashire,
 , paroisse civile comprenant Warton,
 .
 , un village du Lancashire du nord,
 ,
 Warton, Northumberland, un hameau près de Rothbury.

Personnalités 

  (1975- ) joueur australien de rugby,
 Charles Warton (1832–1900) homme politique britanno-australien,
  (1972- ) musicien anglais,
 Joseph Warton (1722–1800) critique littéraire anglais,
 , personnalité politique anglaise,
  (1847–1923), joueur anglais de cricket,
 , également connu sous le nom de Robert Warton, (?-1557), personnalité anglaise,
 Thomas Warton (1728–1790) historien et poète,
  (c. 1688 – 1745), personnalité religieuse anglaise.

Voir aussi 
 Wharton